Національний дивізіон Молдови 2003—2004 — 13-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Зімбру взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Молдови 2003—2004.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 червня 2004

|}

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2003—2004
Молдова
Молдова